

Presentación previa 
Blaž Kavčič fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año..

Dudi Sela derrotó en la final a Wu Di.

Cabezas de serie 

  Taro Daniel (Primera ronda)
  Dudi Sela (Campeón)
  Daniel Gimeno-Traver (Primera ronda)
  Filip Krajinović (Primera ronda)

<ol start=5>
  Lukáš Lacko ''(Primera ronda)
  Nikoloz Basilashvili ''(Segunda ronda)
  Kimmer Coppejans ''(Primera ronda)
  Jordan Thompson ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Shenzhen 2016